2 miejscowości w Polsce: 
 Nieznanowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów 
 Nieznanowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa